Феміністська література () — це художня чи наукова література, яка підтримує феміністичні цілі визначення, встановлення і захисту рівних громадянських, політичних, економічних і соціальних прав людини для жінок. Вона визначає ролі жінок нерівними з чоловічимиособливо з точки зору статусу, привілеїв і владиі, як правило, описує негативні наслідки чоловічого панування для жінок, чоловіків, сімей, громад і товариств.

Жанрово це дуже розмаїта література. Феміністична думка розвинулася в руслі класичної філософії («Походження родини, приватної власності та держави» Енгельса), через полемічний філософський роман («Друга стать» (1949) Симони де Бовуар). Але завжди містила глибокий соціальний аналіз та публіцистику («Загадка жіночності» Бетті Фрідан, 1963), нерідко в іронічному викладі («Декларація прав жінки і громадянки» (1971) Олімпії де Гуж). Це і романістика від феміністичної наукової фантастики, жіночого роману («Гордість і упередження» (1813) Джейн Остін, «Джейн Ейр» (1902) Шарлотти Бронте) до психологічного роману («Принцеса Клевська» (1678) Мадам де Лафаєтт) і романів-антиутопій («Оповідь служниці» (1985) Маргарет Етвуд). Є і драматургія (п'єса Ібсена «Ляльковий дім», 1879). Осторонь стоїть феміністська поезія.

Нижче наведено список феміністичної літератури, який Ви можете доповнювати.

Зазначено рік першої публікації, в межах року — сортування за англійським алфавітом назв. Книги і журнали подані курсивом, усі інші види літератури — без курсиву та в лапках. Посилання, коли можливо, ведуть на повний текст онлайн.

15 століття

16 століття

17 століття

18 століття

19 століття

1810-ті — 1820-ті

1830-ті

1840-ві

1850-ті

1860-ті

1870-ті

1880-ті

1890-ті 

 англ. A Doll's House Repaired, Елеонора Маркс (1891)
 англ. The Woman's Movement in the South, А. П. Мейо (A. P. Mayo) (1891)
 англ. «Transactions of the National Council of Women of the United States» (1891)
 англ. A Voice from the South,  (1892)
 англ. «Hearing of the Woman Suffrage Association» (1892)
 англ. Solitude of Self, Елізабет Кеді Стентон (1892)
 англ. «The Yellow Wallpaper», Шарлотта Перкінс Гілмен (1892)
 пол. Emancypantki, англ. The New Woman, оповідання, Болеслав Прус (1890–93)
 англ. So That Women May Receive the Vote (промова до парламенту маорі), Мері Те Таї Мангакахіа (1893)
 англ. «The Progress of Fifty Years», Люсі Стоун (1893)
 англ. Unveiling a Parallel, Еліс Ільґенфріц Джонс (Alice Ilgenfritz Jones) та Елла Мерчант (Ella Merchant) (1893)
 англ. Woman, Church, and State,  (1893)
 англ. Women's Cause is One and Universal,  (1893)
 англ. «Speech on Women's Suffrage», Керрі Чепмен Кетт (1894)
 англ. «The Story of an Hour», Кейт Шопен (1894)
 англ. The New Woman,  (1895)
 англ. «What Becomes of the Girl Graduates»,  (1895)
 англ. «Anarchy and the Sex Question» з New York World, Емма Гольдман (1896)
 англ. Only in Conjunction With the Proletarian Woman Will Socialism Be Victorious (промова), укр. Соціалізм прийде до перемоги лише разом з жінкою-пролетаркою, Клара Цеткін (1896)
 англ. The Proletarian in the Home, Елеонора Маркс (1896)
 англ.The Women of To-Morrow, Вільям Гард (William Hard) (1896)
 англ. Truth Before Everything, , Правда передовсім (1897)
 англ. «Why Go To College? An Address by Alice Freeman Palmer, Formerly President of Wellesley College»,  (1897)
 англ. Eighty Years and More, Елізабет Кеді Стентон (1898)
 англ. The Renaissance of Girls' Education in England, a Record of Fifty Years Progress,  (1898)
 англ. «The Storm», Кейт Шопен (1898)
 англ. The Woman's Bible, Елізабет Кеді Стентон (1898)
 англ. Women and Economics, Жінки та економіка (поема), Шарлотта Перкінс Гілмен (1898)
 англ. Arqtiq, Анна Адольф (Anna Adolph), укр.  (1899)
 англ. The Awakening, укр. Пробудження, Кейт Шопен (1899)

20 століття

1900-ті 
 англ. Jus Suffragii, офіційний журнал International Woman Suffrage Alliance (1906—1924)
 англ. «Are Homogenous Divorce Laws in All the States Desirable?» з North American Review, Елізабет Кеді Стентон (1900)
 англ. «Inspired» Marriage, Robert Ingersoll (1900)
 англ. «Progress of the American Woman» з North American Review, Елізабет Кеді Стентон (1900)
 англ. A Bundle of Fallacies,  (1901)
 нім. Die Frauenfrage ihre geschichtliche Entwicklung und wirtschaftliche Seite, укр. Жіноче питання, його історичний розвиток та економічна сторона, Лілі Браун (1901)
 Лілі Браун, нім. «Frauenarbeit und Hauswirtschaft» («Жіноча праця і домашнє господарство», 1896), «Die Politik und die Frauen» («Політика і жінки», 1904).
 англ. «Votes for Women», Марк Твен (1901)
 англ. Woman, Kate Austin (1901)
 англ. «A Response to „Republics Versus Women“ by Mrs. Kate Trimble Wolsey»,  (1903)
 англ. «Declaration of Principles», National American Woman Suffrage Association (1904)
 англ. «What Interest does the Women's Movement have in Solving the Homosexual Problem?»,  (1904)
 англ. «Sultana's Dream», The Indian Ladies Magazine,  (1905)
 англ. The House of Mirth, Едіт Вортон (1905)
 англ. Blackburn S.D.P.,  (1906)
 пол. Kobiety, укр. Жінки, оповідання, Зоф'я Налковська (1906)
 англ. «German Socialist Women's Movement», Клара Цеткін (1906)
 англ. Love's Coming of Age, Едвард Карпентер (Edward Carpenter) (1906)
 англ. Social-Democracy & Woman Suffrage, Клара Цеткін (1906)
 англ. «Some Words to Socialist Women»,  (1907)
 англ. «A Response to „Why I am Opposed to Female Suffrage“ by E. Belfort Bax»,  (1909)
 англ. «A Review of „Women's Work and Wages“ by Edward Cadbury M., Cecile Matheson and George Shann»,  (1909)
 англ. Herland, укр. Їїзем'я, Шарлотта Перкінс Гілмен (1909)
 англ. «Items of Interest»,  (1909)
 англ. «Items of Interest from Other Countries»,  (1909)
 англ. «Ladies and the Suffrage»,  (1909)
 англ. «Politics and Prayers»,  (1909)
 англ. The Englishwoman,  (1909)
 англ. The Evolution of Sex,  (1909)
 англ. «The Future of Woman»,  (1909)
 англ. «The Latest Play of the Stage Society»,  (1909)
 англ. «The London Congress of the International Alliance for Women Suffrage»,  (1909)
 англ. «The Position of Women in the Socialist Movement»,  (1909)
 англ. The Woman Movement, Еллен Кей (1909)
 англ. What Diantha Did, Шарлотта Перкінс Гілмен (1909–10)
 англ. «What Every Socialist Woman Should Know»,  (1909)
 англ. «Woman — Comrade and Equal», Юджин Дебс (1909)

 1910-ті 

 пол. Narcyza, оповідання, Зоф'я Налковська (1910)
 Бояриня, поема, Леся Українка (написана 1910, опублікована 1914)
 англ. Love and Marriage, Еллен Кей (1911)
 англ. Marriage and Love, Емма Гольдман (1911)
 англ. Moving the Mountain, Шарлотта Перкінс Гілмен (1911)
 англ. Our Androcentric Culture, or The Man Made World, Шарлотта Перкінс Гілмен (1911)
 англ. «The Hypocrisy of Puritanism», Емма Гольдман (1911)
 англ. The Sex and Woman Questions,  (1911)
 англ. «The Traffic in Women», Емма Гольдман (1911)
 англ. «The Tragedy of Woman's Emancipation», Емма Гольдман (1911)
 англ. Woman and Labor,  (1911)
 англ. Pygmalion, укр. Пігмаліон, Бернард Шоу (1912)
 англ. «Sudden Jolt Forward of the World»,  (1912)
 англ. The Woman Voter,  (1912)
 англ. Two Suffrage Movements,  (1912)
 англ. «Womanhood Suffrage»,  (1912)
 англ. «Freedom or Death», Еммелін Панкгерст (1913)
 англ. «If Men Were Seeking the Franchise», Лаура Джейн Аддамс (1913)
 англ. Samantha on the Woman Question, 
 англ. The Needle and the Pen, вірш, Сильвія Фернандез (Silvia Fernandez) (1913)
 англ. «Why I Wrote the Yellow Wallpaper», The Forerunner, Шарлотта Перкінс Гілмен (1913)
 англ. A Short History of Women's Rights, From the Days of Augustus to the Present Time. With Special Reference to England and the United States, Юджин Гекер (Eugene A. Hecker) (1914)
 ісп. La Rosa Muerta,  (1914)
 англ. To the Women of Kooyong,  (1914)
 англ. Are Women People? A Book of Rhymes for Suffrage Times,  (1915)
 англ. «How It Feels to Be the Husband of a Suffragette», Mr. Catt (чоловік Керрі Чепмен Кетт) (1915)
 англ. In Times Like These,  (1915)
 англ. «The Fundamental Principle of a Republic»,  (1915)
 англ. Woman's Work in Municipalities, Мері Ріттер Бірд (1915)
 англ. «The Crisis», Керрі Чепмен Кетт (1916)
 англ. «The Social Evil, Women's Convention, by the Women's Political Association (Non-Party)» (1916)
 англ. Trifles: A Play in One Act,  (1916)
 англ. With Her in Ourland, Шарлотта Перкінс Гілмен (1916)
 англ. The Job, Сінклер Льюїс (1917)
 англ. The Sturdy Oak,  (редакторка) (1917)
 англ. «Speech to Congress», Керрі Чепмен Кетт (1917)
 англ. Woman Suffrage, Емма Гольдман (1917)
 англ. Women Are People!, Alice Duer Miller (1917)
 англ. «Labour Party Women's Conference»,  (1918)
 англ. Married Love, Мері Стоупс (1918)
 англ. «Mobilizing Woman-Power»,  (1918)
 англ. «A Call to Our Women Comrades»,  (1919)
 рос. «К истории движения рабочих женщин в России», англ. On the History of the Movement of Women Workers in Russia, Олександра Коллонтай (1919)
 англ. Pioneers of Birth Control in England and America, Віктор Робінсон (Victor Robinson) (1919)
 англ. The Woman and the Right to Vote,  (1919)
 англ. Woman triumphant; the story of her struggles for freedom, education, and political rights. Dedicated to all noble-minded women by an appreciative member of the other sex,  (1919)
 англ. «Women Workers Struggle For Their Rights», Олександра Коллонтай (1919)

 1920-ті 

 рос. Коммунизм и семья, англ. Communism and the Family, Олександра Коллонтай (1920)
 англ. «International Women's Day», Олександра Коллонтай (1920)
 англ. Jailed For Freedom,  (1920)
 англ. Now We Can Begin,  (1920)
 англ. Race Motherhood, Is Woman a Race?,  (1920)
 англ. The Age of Innocence, Едіт Вортон (1920)
 англ. Woman and the New Race, Маргарет Сенгер (1920)
 англ. Women and Communism,  (1920)
 англ. Mrs. Swanwick в Women,  (1921)
 рос. Проституция и меры борьбы с ней, англ. Prostitution and ways of fighting it, Олександра Коллонтай (1921)
 рос. Отношение между полами и классовая борьба, Олександра Коллонтай (1921)
 англ. The Labor of Women in the Evolution of the Economy, Олександра Коллонтай (1921)
 англ. The Morality of Birth Control, Маргарет Сенгер (1921)
 рос. Тезисы о коммунистической морали в области брачных отношений, англ. Theses on Communist Morality in the Sphere of Marital Relations, Олександра Коллонтай (1921)
 англ. «Woman's Rights Party Platform» (1922)
 рос. Большая любовь, англ. A Great Love, Олександра Коллонтай (1923)
 рос. Красная любовь, англ. Red Love, Олександра Коллонтай (1923)
 англ. «Manifesto of the [Japanese] League for the Realization of Women's Suffrage» (1924)
 англ. From a Victorian To a Modern,  (1925)
 англ. «The Double Task: The Struggle of Negro Women for Sex and Race Emancipation»,  (1925)
 англ. Concerning Women,  (1926)
 рос. Автобиография сексуально эмансипированной коммунистки, Олександра Коллонтай (1926)
 англ. A room of one's own, укр. , Вірджинія Вульф (1929)

 1930-ті 
 англ. Women in Music, ред. Фредерік Петрідіс (Frédérique Petrides) (1935)
 англ. Nightwood, Джуна Барнс (1936)
 англ. Three Guineas, укр. Три гінеї, Вірджинія Вульф (1938)

 1940-ві 
 англ. Are Women Paid Men's Rates?, Robert L. Day,  та  з Council of Action for Equal Pay (1942)
 Laura,  (1943)
 англ. Woman as a Force in History. A Study in Traditions and Realities, Мері Ріттер Бірд (1946)
 Друга стать, Симона де Бовуар (1949)

 1950-ті 
 англ. «Women as a Minority Group»,  (1951)
 англ. The Matriarchal-Brotherhood: Sex and Labor in Primitive Society,  (1954)
 англ. The Myth of Women's Inferiority,  (1954)

 1960-ті 

 1970-ті 

англ. Журнал Ms. (1971–донині) англ. Журнал Feminist Studies (1972–понині)
 англ. Журнал Women's Studies Quarterly (1972–понині)
 Журнал Al-Raida (1976–понині)
 англ. Журнал Women's Studies in Communication (1977–понині)
 англ. Журнал Camera Obscura (1976–понині)

1980-ті 

 англ. Журнал Feministische Studien (Feminist Studies) (1982–донині)
 англ. Журнал Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy (1982–донині)

1990-ті 

 англ. Журнал Feminism & Psychology (1991–понині)
 англ. Журнал Feminist Economics (1995–понині)
 англ. Журнал n.paradoxa: international feminist art journal (1996–понині)
 англ. Журнал International Feminist Journal of Politics (1999–понині)

21 століття

2000-ні 

 англ. Журнал Feminist Theory (2000–понині)
 англ. Журнал Feminist Media Studies (2001–понині)
 англ. Журнал Feminist Africa (2002–понині)
 англ. Журнал International Journal of Feminist Approaches to Bioethics (2008–понині)

2010-ті 
 Журнал philoSOPHIA (2011–понині)
 Журнал Sister Species: Women, Animals and Social Justice, редакція Lisa A. Kemmerer (2011)
 Журнал Sisters of the Revolution: A Feminist Speculative Fiction Anthology, редакція  та Jeff VanderMeer (2015)
 Журнал Female Erasure: What You Need To Know About Gender Politics’ War on Women, the Female Sex and Human Rights, редакція Ruth Barrett (2016)
 Журнал Nasty Women, редакція Samhita Mukhopadhyay та  (2017)

2020-ті

Див. також 

 Список феміністок та про-феміністів
 Список феміністських поетес
 Список екофеміністичних авторок
 Фемінстична наукова фантастика
 Теорія фемінізму
 Жіноче письмо (літературна категорія)

Джерела

Подальше читання 

 «Feminist Theory and Criticism », Accessed August 18, 2005.
 Nineteenth-Century American Suffragists in the News (1800s)
 The Woman's Advocate (1800s)
 Complete Works of Camilla Collett, Norwegian feminist  (норвезькою)
 1960s: National Women's Liberation Conference
 1960s: 1960s Photos and Description of WITCH, by Joreen
 1970: CWLU News 1970

Письменниці-феміністки
Списки книг
Феміністична література
 література
Списки:Фемінізм